Пагорби мають очі (фільм, 1977)
 Пагорби мають очі (фільм, 2006)
 Пагорби мають очі 2 (фільм, 2007)